Slipstream ( oder ‚‘) steht für:
 Slipstreaming, Integration von Dateien auf ein Microsoft-Windows- oder Microsoft-Office-Installationsmedium
 Slipstream (Genre), Bezeichnung für Literatur im Grenzbereich von realistischer (Mainstream-)Literatur und Science-Fiction bzw. Fantasy
 Slipstream-Antrieb, auch Quanten-Slipstream-Antrieb, fiktiver Raumschiffantrieb; siehe Star-Trek-Technologie #Alternative Überlichtantriebe

Computerspiele:
 Slipstream (Computerspiel), 3D-Actionspiel der Firma Microdeal für den Commodore Amiga aus dem Jahr 1989
 Slipstream 5000, 3D-Computerspiel für DOS (u. a.) aus dem Jahr 1995

Filme:
 Slipstream (1973), kanadisches Filmdrama
 Slipstream (1989), britischer Science-Fiction-Film von Steven Lisberger mit Mark Hamill
 Slipstream – Im Schatten der Zeit, Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2005 von David van Eyssen mit Sean Astin
 Slipstream (2007), US-Experimentalfilm von und mit Anthony Hopkins

Radsport:
 Slipstream-Chipotle bzw. Garmin-Slipstream, ehemaliger Name des Radsportteams 
 Slipstream Sports Inc., Betreiberfirma der Radsportteams , Chipotle Development Team, Garmin-Cervélo (Frauenteam) und AA Drink-leontien.nl